Munizipalgemeinde steht für:

 Munizipalgemeinde, Name für die politische Gemeinde in den Kantonen Jura und Wallis
 Munizipalgemeinde, frühere Schweizer Gemeindeart, siehe Gemeindedualismus
 Munizipalgemeinde (Kanton Thurgau), frühere Gemeindeart im Kanton Thurgau
 Munizipalgemeinde, frühere Gemeindeart beispielsweise in Preußen und Bayern, vgl. Ruralgemeinde